Ошфельден () — упразднённый кантон на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас, департамент Нижний Рейн, округ Страсбур-Кампань. Площадь кантона Ошфельден составляла 133,91 км², количество коммун в составе кантона — 29, численность населения 16 918 человек (по данным INSEE, 2012), при средней плотности 126 жителей на квадратный километр (км²).

История 
Кантон был создан в 1793 году.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

До административной реформы 2015 года в состав кантона входило 29 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён.

Консулы кантона

Состав кантона 
До марта 2015 года кантон включал в себя 29 коммун:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Вингерсайм, Женсайм, Миттелозен и Оатсенайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Вингерсайм-ле-Катр-Бан (округ Саверн, кантон Буксвиллер).

В результате административной реформы в марте 2015 года кантон был упразднён. Коммуны Сесольсайм и Фридольсайм переданы в состав кантона Саверн, остальные 27 коммун переданы в состав кантона Буксвиллер.

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Нижний Рейн